Гляндіцепс (Glandiceps) — рід напівхордових родини спенгелієвих (Spengelidae).

Види 
 Glandiceps abyssicola Spengel, 1893
 Glandiceps bengalensis Rao, 1955
 Glandiceps coromandelicus Spengel, 1907
 Glandiceps eximius Spengel, 1907
 Glandiceps hacksi (Маріон, 1885)
 Glandiceps malayanus Spengel, 1907
 Glandiceps qingdaoensis An & Li, 2005
 Glandiceps talaboti (Маріон, 1876)

Примітки 

Напівхордові
Роди тварин